Игнасио Мариа де Алава Саэнс де Наваррете (; , , Алава, Испанская империя — , , Кадис, Испанская империя) — испанский военный деятель, офицер, адмирал испанского флота, участвовавший в Пиренейских войнах, а также в Трафальгарской битве 1805 года.

Биография 
Алава родился 24 октября 1750 года в Витории, на севере Испании. Обучался в Королевском семинарии Вергары.

Игнасио присоединился к испанскому флоту в 1766 году, будучи 16-летним гардемарином. Сначала Игнасио сражался с пиратами на североафриканском побережье, с которыми испанская власть сражалась уже довольно долгое время.

В 1781 году Алава командовал корветом San Luis, который получил в 1778 году, во время испанской осады Гибралтара в течение Американской войны за независимость. В 1782 году он также участвовал в Бою у мыса Спартель. Вскоре после этого он был назначен капитаном и получил фрегат Sabina.

С 1787 по 1790 служил капитаном на флоту под предводительством Хуана де Лангара. В 1790 году, командуя San Francisco de Paula, освободил город Оран от алжирских пиратов. В 1792 году он был повышен до коммодора. В 1793—1794 принимал участие в кампаниях в Лионском заливе во время Французских революционных войн. В 1795 году он был повышен до шефа эскадры, участвовал в нескольких миссиях, связанных с испанскими колониями, например реорганизуя флот на Филиппинах.

15 февраля 1805 года Алава был назначен вторым командующим испанским флотом в Кадисе под предводительством Федерико Гравина. Когда Гравина присоединился к Французскому Средиземному флоту Вильнёва, Алава был назначен командиром кораблей Кадиса. 20 августа 1805 года Гравина и Вильнёв вернулись, а  Кадис в это время был блокирован британским флотом вице-адмирала Горацио Нельсона. 19 октября объединённый испанско-французский флот покинул  Кадис вместе с Игнасио, командовавшим линкором Santa Ana. 21 октября завязалась битва между флотом Испании и Франции и флотом Британии.

Алава был ранен в бою. Святая Анна была захвачена британцами, однако позже, благодаря  и , корабль был возвращён в Кадис.

После того, как Гравина умер от ран, полученных в бою, Игнасио стал командиром оставшихся в  Кадисе кораблей. В мае 1808 года он дезертировал в Севилью, где сформировалась хунта, оппозиционная французской власти. Когда Кадис был взят испанцами, Алава вернулся и продолжил быть командиром флота.

В 1810 году Игнасио начал командовать эскадрой, которая базировалась в Гаване. В 1813 году он стал губернатором Кадиса. В 1814 году он стал членом Высшего совета испанского адмиралтейства, а в феврале 1817 года он стал адмиралом испанского флота. Он умер через три месяца после этого, 26 мая 1817 года.

Примечания

Литература 

 
 González de Canales, Fernando. Catálogo de Pinturas del Museo Naval. Ministerio de Defensa. Madrid, 2000.

Адмиралы Испании
Испанские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Войны за независимость США